

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Pod Borem – kolonia w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Głuchów
 Pod Borem – część wsi Strzeszyn w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Pod Borem – część wsi Bachowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Pod Borem – część wsi Dalekie w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Pod Borem – część wsi Kadłub Turawski w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Pod Borem – część wsi Murawy w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Pod Borem – część wsi Kocoń w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ślemień
 Pod Borem – część wsi Kierzenko w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno